Serie B 1953/1954 innebar att Catania och Pro Patria gick till Serie A 1954/1955.

Tabell

Uppflyttningskval 

Pro Patria uppflyttade till Serie A.

Anmärkningslista

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1953 i Italien
1954 i Italien
Fotbollssäsongen 1953/1954
1953/1954